Bittmann, Bittman:
 Kateřina Bittmanová (* 1952) - česká lékařka, dcera Ladislava Bittmana
 Lawrence Martin-Bittman, Ladislav Bittman (1931–2018) - někdejší agent StB, který v roce 1968 zběhl do USA 
 Otakar Bittmann (1891–1945) – český gynekolog a porodník, automobilový závodník

Německá příjmení
Česká příjmení
Židovská příjmení